Patagónia - região no extremo sul do continente americano
Ou ainda:
Patagonia (Arizona) - nos Estados Unidos
Banco Patagonia

Desambiguação